Willow Brook peut désigner les lieux suivants :

Angleterre 
 , un affluent de la rivière Nene.

États-Unis 
 , une rivière aboutissant au lac Otsego à Cooperstown (New York).
 , une communauté non-incorporée du comté de Buchanan dans le Missouri.
 , un affluent de l' dans les  comtés de Susquehanna et de Wyoming en Pennsylvanie.